Il singolare del Cincinnati Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro David Ferrer.

Roger Federer ha battuto in finale 6–1, 6–4, James Blake.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (secondo turno, Ritiro per infortunio ad un braccio)
  Andy Roddick (terzo turno)
  Novak Đoković (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Fernando González (secondo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno,Ritirato)

  James Blake (finale)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)
  Tommy Haas (primo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Andy Murray (primo turno)
  Guillermo Cañas (primo turno)
  David Ferrer (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Cincinnati Masters 2007
ATP Tour 2007